Antonio Nuciari – calciatore italiano
 Giulio Nuciari – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano